Église Saint-Louis-des-Français d'Istanbul ;
Église Saint-Louis-des-Français de Lisbonne ;
Église Saint-Louis-des-Français de Madrid ;
Église Saint-Louis-des-Français de Moscou ;
Église Saint-Louis-des-Français de Rome 
siège du titre cardinalice de Saint-Louis-des-Français;
Église Saint-Louis-des-Français de Séville ;

Autre forme, de sens proche :

Article connexe 

Saint-Louis des Francais
Francais